Marie Joseph de La Fayette – francuski polityk
 Madame de La Fayette – pisarka francuska
 La Fayette – film z 1962 r. w reżyserii Jeana Dréville'a
 „La Fayette” – francuska fregata rakietowa typu La Fayette
 Fregaty rakietowe typu La Fayette

We Francji 
 La Ferrière – miejscowość i dawna gmina w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor
 La Ferrière – miejscowość i gmina w Regionie Centralnym, w departamencie Indre i Loara
 La Feuillie – miejscowość i gmina w regionie Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska

Miejscowości w USA 
 La Fayette – miasto w stanie Alabama, stolica hrabstwa Chambers
 La Fayette – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwe Contra Costa
 La Fayette – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stark

Zobacz też 
 Lafayette